Aceasta este lista celor 544 de comune din departamentul  Jura  din Franța.

Tancua a fost iclusă în Morbier la 1 ianuarie 2007.

Jura